Луций — имя, которое носили некоторые святые:
 Луций I, папа Римский
 Луций Курский, мученик

См. также 
 Святая Лючия